Bom Dia Rio est une émission de télévision française en direct diffusée quotidiennement sur France 2 durant les Jeux olympiques d'été de 2016 et présentée par Matthieu Lartot et Clémentine Sarlat.

Principe de l'émission 

Pendant près d’une heure, Matthieu Lartot et Clémentine Sarlat sont aux commandes d'un magazine sportif qui revient les moments forts de la veille et les enjeux de la journée. Elle propose aussi des rubriques pour découvrir les sports olympiques et Rio de Janeiro, ville organisatrice des Jeux olympiques.

Les journalistes de France Télévisions étant obligé de prendre un jour de repos dans la semaine, Céline Géraud remplace Clémentine Sarlat le  et le  puis Matthieu Lartot le  tandis que Lionel Chamoulaud remplace Matthieu Lartot le .

Diffusion 
L'émission est retransmise en direct sur France 2 de 12 h à 12 h 50 du 6 au , juste avant la retransmission du direct des Jeux olympiques d'été de 2016 à la place de Tout le monde veut prendre sa place.

Rubriques 

 As pequenas receitas da cozinna brasileira tradicional à moda de Rosilene : La chef cuisinière de l’Ambassade du Brésil en France, Rosilene Vitorino, accompagnée de Grégory Cuilleron propose des cours de cuisine aux consultants de Francetv Sport afin de faire découvrir des recettes de cuisine brésilienne traditionnelle.
 Inside : Les équipes de Francetv Sport suivent un sportif ou une équipe dans les coulisses des Jeux olympiques.
 L'homme de Rio : Rodolphe Gaudin se promène dans la ville de Rio de Janeiro afin de faire découvrir des lieux, des personnages ou des traditions de la ville organistrice des Jeux olympiques.
 Les Lapins crétins : Guillaume Papin explique en une minute une discipline présente aux JO grâce aux animations de Lapins crétins.
 No comment : Diffusion d'une séquence qui peut être décalée, grande en émotion, un exploit sportif...

Détails des émissions

Audiences 

</center>
Légende :

Notes et références

Liens externes 

Émission de télévision sportive en France
Émission diffusée sur France 2
Émission de télévision créée en 2016
Émission de télévision disparue en 2016
Jeux olympiques d'été de 2016